Brabant Flamenc, província de Bèlgica que forma part de la regió de Flandes
 Brabant del Nord, província del sud dels Països Baixos
 Brabant Való, província de Bèlgica que forma part de la regió de Valònia
 Ducat de Brabant (1183-1795, junt amb el marquesat d'Anvers), ducat i província històrica de les Disset Províncies
 Brabant dels Estats, territori ocupat pels Estats Generals dels Països Baixos, una Terra de la Generalitat
 Brabant Meridional, província del Regne Unit dels Països Baixos, nom nou per a l'antic departament del Dijle durant l'ocupació francesa (1795-1815)
 Província de Brabant, província de Bèlgica (1830-1995)